Asymptote bezeichnet:
 Asymptote, in der Mathematik eine Kurve, die sich einer anderen (komplexeren) Kurve annähert
 Asymptote (Vektorgrafik-Sprache), eine Programmiersprache zum Erzeugen von Vektorgrafiken